Абу-Снан или Абу-Синан ( ,) — местный совет в Северном округе Израиля. Его площадь составляет 6 718 дунамов. По легенде, основан шейхом Баазом в XIII веке.

В 1950-х годах между двумя основными кланами Абу-Снана разгорелся конфликт, повлекший жертвы. Он был улажен в 1977 году.

Жители, работающие в пределах посёлка, заняты земледелием и животноводством.

Население 

Ежегодный прирост населения — 1,6 %.

Средняя зарплата на 2007 год — 4 370 шекелей.

Примечания 

Арабские населённые пункты Израиля
Населённые пункты Северного округа Израиля